Wieslander ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Wieslander (1889–1976), schwedischer Leichtathlet
 Jujja Wieslander (* 1944), schwedische Kinderbuchautorin